Il singolare del torneo di tennis Siemens Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Younes El Aynaoui che ha battuto in finale Martín Rodríguez 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Mariano Zabaleta (secondo turno)
 Attila Sávolt (primo turno)
 Alberto Martín (primo turno)
 Martín Rodríguez (finale)

 Younes El Aynaoui (Campione)
 Jose Imaz-Ruiz (primo turno)
 Sebastián Prieto (semifinali)
 Edwin Kempes (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Siemens Open 1998